

Astronomia 
 M14 – oggetto del Catalogo di Messier

Altro 
 M14 – fucile da battaglia statunitense